Кампилан — длинный меч, традиционное оружие некоторых народов Филиппин.

Внешний вид и характеристики 
Кампилан имеет клинок односторонней заточки, относительно узкий у основания и расширяющийся к острию. Общая длина оружия обычно составляет 90-100 см, что заметно выделяет кампилан среди других филиппинских мечей, которые, как правило, имеют намного меньшую длину. Рукоять длинная, с массивной гардой, чтобы уравновесить тяжесть клинка и защитить руку владельца как от вражеских ударов, так и от выскальзывания меча при ударе. Рукояти делались обычно из дерева, хотя у вождей и знатных воинов они могли быть покрыты серебром или сделаны из слоновой кости.

История применения 
Кампилан использовался как оружие вождей, воинов и охотников за головами. Предполагается, что именно этим оружием был вооружен Лапу-Лапу в битве при Мактане и именно им был убит знаменитый мореплаватель Магеллан.

Азиатские мечи
Мечи